Victoire de France (1556 - 1556), quatrième fille d’Henri II de France.
 Victoire de France (1733 - 1799), cinquième fille de Louis XV de France.

Homonymie capétienne